Helmbrecht steht für:

 Meier Helmbrecht, deutsche Versnovelle aus dem 13. Jahrhundert

Helmbrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Helmbrecht (1922–1998), deutscher Bildhauer
 Udo Helmbrecht (* 1955), deutscher Informatiker, Direktor der ENISA

Siehe auch:
 Helmbrechts